Strmec je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Veliko Trgovišće, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 187 stanovnika te 50 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji